Андре́ас Мю́ллер (; 13 декабря 1962, Штутгарт, Баден-Вюртемберг, Германия) — немецкий футболист, полузащитник, ныне — футбольный функционер.

Карьера 
Мюллер начинал карьеру в родном «Штутгарте», где провел 4 сезона. В своём первом сезоне он забил 5 голов в 20 матчах, что помогло «швабам» выиграть чемпионат.

Отыграв один год в «Ганновере», Мюллер перешёл в «Шальке 04». Во время 12 лет в «Шальке», 11 из которых он был регулярным игроком основы, Мюллер помог выиграть Кубок УЕФА 1996/97. Карьеру завершил в 2000 году в 38 лет.

В 1991 году Мюллер выиграл приз «Лучший гол года в Германии».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Fussballdaten.de

Футболисты Германии
Игроки ФК «Штутгарт»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Шальке 04»